Сте́кас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Стекас, Василий (в монашестве Варфоломей; 1772—1851) — греческий иеромонах-просветитель.
 Дорофей (Стекас) — греческий иерарх, митрополит Сирский.